Wind It Up (Rewound) – singel zespołu The Prodigy z 1993
 Wind It Up - singel zespołu Barenaked Ladies z 2006
 Wind It Up – debiutancki singel Gwen Stefani z 2006